Altripp ist der Familienname folgender Personen:

 Alo Altripp (1906–1991), deutscher Maler und Grafiker
 Michael Altripp (* 1963), deutscher Byzantinist und Kunsthistoriker für spätantike und byzantinische Kunst